Marinakis ist der Familienname folgender Personen:

 Evangelos Marinakis (* 1967), griechischer Reeder und Fußballfunktionär
 Nikolaos Marinakis (1993), griechischer Fußballspieler